Claudio Strinati – storico dell'arte, conduttore televisivo e dirigente pubblico italiano
 Ettore Strinati – scrittore e commediografo italiano
 Orlando Strinati – allenatore di calcio e calciatore italiano